«Тага́нка» — одна из наиболее известных русских и советских тюремных песен.
 Не путать с другой песней «Таганка» («Вокруг родные лица»).

История 
Песня получила своё имя от Таганской тюрьмы, располагавшейся в Таганском районе Москвы. Исследователь Александр Сидоров пишет, что полноценных произведений, посвященных конкретным тюрьмам в русском классическом «блатном» песенном фольклоре на сегодняшний день существует всего две — «Александровский централ» и «Таганка»

Происхождение песни 
Существует множество версий происхождения песни и её названия, но ни одна из них на настоящий момент окончательно не подтверждена.

Александр Сидоров пишет, что Таганка исполняется на музыку танго (танго в России появилось в 1913 году), однако на страницах своего обширного исследования, опубликованного в приложении «Неволя» к журналу Индекс/Досье на цензуру в 2014 году, так и не смог установить подлинность авторства, приведя и проанализировав многочисленное количество версий. Лидия и Майкл Джекобсон в книге «Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник» относят «Таганку» к 20-м годам XX века. При этом фольклорист Андрей Башарин в рецензии к их двухтомному изданию делает примечание: «…Относя песню „Цыганка с картами мне нагадала“ („Таганка/Централка“. Т. I, с. 263) к 20-м годам XX века, авторы пишут, что „ее терминология (казённый дом, центральная тюрьма, столыпинский вагон) использовалась как до, так и после революции“, не принимая в расчет, что уже в следующем варианте (С. 264) поминается и „кандальный звон“, и „судьба кандальная“, чего после революции, кажется, уже не было».

По одной из версий, «Таганку» придумали воры-рецидивисты, чьё количество в Москве возросло в последние годы царствования Николая II в связи с событиями Первой мировой войны. По другой версии, песня была впервые исполнена Фёдором Шаляпиным во время его визита к заключённым в 1906 году, правда, тогда он спел иной вариант песни, который, возможно, и вдохновил настоящего исполнителя. В 1920—1925 годах песня стала популярна как гимн тюремной жизни в СССР.

Существует несколько вариантов этой песни, в некоторых из которых присутствуют дополнительные куплеты. Распространён также вариант под названием «Централка» (от Центральная пересыльная тюрьма), обретший популярность в годы сталинских репрессий 1937—1941 годов. По мнению Сидорова, в вопросе того, что появилось раньше «Таганка» или «Централка», явный перевес аргументов — на стороне «Централки». Сидоров считает, что поэт и автор песен Владимир Высоцкий, исполнявший одну из знаменитых версий этой песни «в молодые годы сам же и заменил Централку на Таганку — когда поступил в 1964 году в любимовскую труппу Театра на Таганке. Таганка — это звучит гордо».

Оценки 
Исследователь Елена Ткачева отмечает, что в тексте песни актуализирована оппозиция «воля/неволя» внутри сознания арестанта, в диалоге с самим собой. Тюрьма для арестанта становится собеседником, внутренним голосом, вторым «я» заключенного. В условиях освоения и адаптации в тюремном пространстве у него возникает потребность в диалоге с самим собой, и необходимость формирования своего социального и эмоционального статуса и своей защищенности.

В словах песни описано немало деталей тюремного быта. Так, в припеве песни есть слова «все ночи, полные огня», в российских тюрьмах ночью не гасят свет, что может рассматриваться как пытка для заключенного.

В кино 
 Отрывок из этой песни прозвучал в фильме «Верьте мне, люди» (1964) в исполнении Кирилла Лаврова.
 Песня без первого куплета звучит в 18-м выпуске мультсериала «Ну, погоди!» (в сцене, где Волк заперся в сейфе, а потом не мог оттуда выбраться).
Песня отрывками, звучит в 3-й и 9-й сериях телевизионного сериала "Конь белый". В первом случае, ее перед казнью поет бандит, арестованный во время ограбления банка в Казани в 1918 году  (очевидно анахронизм). Эпизод относится ко времени взятия Казани Народной армией Комуча в 1918 году. Во втором случае, ее поет молодежь в 1941 году, что более соответствует реалиям.
Инструментальная версия песни звучит в заставке комедийного сериала «Ресторан по понятиям».

Известные исполнители 
 Коржуков, Сергей Владимирович
 Высоцкий, Владимир Семёнович
 Гулько, Михаил Александрович 1984 г.
 Круг, Михаил Владимирович
 Новиков, Александр Васильевич
 Северный, Аркадий Дмитриевич
 Токарев, Вилли Иванович
 Шуфутинский, Михаил Захарович 1982 г.
 Группа «Gulag Tunes» (входит в альбом «Мелодии и ритмы Гулага»)
и другие.

Текст песни 
 Цыганка с картами, дорога дальняя.
 Дорога дальняя, казённый дом.
 Быть может, старая тюрьма центральная
 Меня, парнишечку, по новой ждёт.
 Быть может, старая тюрьма центральная
 Меня, парнишечку, по новой ждёт.

[Припев:]
 Таганка, все ночи, полные огня,
 Таганка, зачем сгубила ты меня?
 Таганка, я твой бессменный арестант,
 Погибли юность и талант в твоих стенах.
 Таганка, я твой бессменный арестант,
 Погибли юность и талант в твоих стенах.

 Я знаю, милая, больше не встретимся…
 Дороги разные нам суждены.
 Опять по пятницам пойдут свидания
 И слёзы горькие моей родни.
 Опять по пятницам пойдут свидания
 И слёзы горькие моей родни.

[Припев:]
 Таганка, все ночи, полные огня,
 Таганка, зачем сгубила ты меня?
 Таганка, я твой навеки арестант,
 Погибли сила и талант в твоих стенах.
 Таганка, я твой навеки арестант,
 Погибли сила и талант в твоих стенах.

Примечания

Ссылки

Литература 
 Александр Сидоров. Тайна таганского танго // Приложение «Неволя» журнала Индекс/Досье на цензуру. — № 40. — 2014. — ISSN 1028-6241. — С. 106—158.
 Ткачева Е. П. Мифологические стереотипы в системе тюремной субкультуры  // Вопросы культурологии. — 2009. — N 5 (май). — С. 80-83. — ISSN 2073-9702
 Майкл Джекобсон. Песенный фольклор ГУЛАГа как исторический источник (1917—1939) / М. Джекобсон, Л. Джекобсон. — М. : Современный гуманитарный универститет, 1998. — 421 с.— ISBN 5-901085-01-9 — С. 264—265.

Песни по алфавиту
Блатные песни
Песни Аркадия Северного